

Toponyme 

 Islote Horacio, une petite île avec un phare, au large de la côte nord orientale de Bioko, en Guinée équatoriale.

Prénom

Toponyme 

  (1944-1991), joueur de football argentin.

Voir aussi 
 
Patronyme hispanique